Krzczonów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Krzczonów, un village

dans la voïvodie de Łódź
 Krzczonów, un village

dans la voïvodie de Lublin
 Krzczonów, une gmina rurale 
 Krzczonów, un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Krzczonów, un village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Krzczonów, un village